Het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik (Noord-Holland).
Het Stoommachinemuseum Etiz in Izegem (West-Vlaanderen).